Le terme BitTorrent peut désigner, en informatique :

 BitTorrent, un protocole de communication, de transfert et de partage de fichiers en pair à pair ;
 BitTorrent est un logiciel commercialisé par la société BitTorrent, Inc., permettant de transférer des fichiers à l'aide du protocole précédent. Auparavant un logiciel libre, il a ensuite été remplacé par une version renommée de μTorrent ; 
 BitTorrent, Inc. société californienne commercialisant des services basés sur le protocole et le logiciel précédents ;
 Liste de clients BitTorrent.